Гудрич има више значења:
 Гудрич (Тексас)
 Гудрич (Мичиген)
 Гудрич (Северна Дакота)